Simmersdorf ist der Name von

 Simmersdorf (Groß Schacksdorf-Simmersdorf), Ortsteil der Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Simmersdorf (Mühlhausen), Ortsteil der Gemeinde Mühlhausen, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Simmersdorf (Smrčná u Jihlavy), Ortsteil der Gemeinde Smrčná u Jihlavy in Tschechien